Der Charlottesville Men’s Pro Challenger 2013 war ein Tennisturnier, das vom 28. Oktober bis 3. November 2013 in Charlottesville stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2013 und wurde in der Halle auf Hartplatz ausgetragen.

Der letztjährige Sieger im Einzel war Denis Kudla, im Doppel die Paarung John Peers und John-Patrick Smith.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 26. bis 28. Oktober 2013 statt. Bei dieser wurden in drei Runden aus 32 Spielern insgesamt vier Qualifikanten bestimmt. Folgende Spieler hatten sich für das Hauptfeld qualifiziert:
 Laurent Rochette
 Joshua Milton
 David Rice
 Kevin King

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage (PDF; 89 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage (PDF; 82 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP Homepage (PDF; 75 kB)

ATP Challenger Tour 2013
Tennisturnier in Charlottesville